Ведерников Александр Семёнович (23 ноября 1898, Городец, Нижегородская губерния — 21 января 1975, Ленинград) — советский график, живописец и педагог, член Ленинградского Союза художников, представитель ленинградской пейзажной школы.

Биография 
Ведерников Александр Семёнович родился 23 ноября 1898 года в Городце Нижегородской губернии.

В 1921—1923 годах учился в Нижегородском художественном техникуме у А. Куприна и А. Фонвизина.

В 1924 году поступил на живописное отделение ленинградского ВХУТЕИНа. Учился у О. И. Браза и А. Карева.

В 1927 году оставляет учёбу, в 1928 году получает Справку об окончании четырёх курсов живописного факультета.

В 1954 году защитил диплом на графическом факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина с присвоением звания художника-графика. Дипломная работа — серия акварелей «Пейзажи Ленинграда и Волги».

С 1928 года участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. В этом же году вошёл в объединение «Круг художников».

С 1932 года был членом Ленинградского Союза советских художников. Писал преимущественно пейзажи, а также натюрморты и интерьеры. Работал в технике акварели, масляной живописи, печатной графики.

Александр Ведерников активно занимался педагогической деятельностью. В 1936—1937 годах работал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры в должности доцента архитектурного факультета. В 1936—1960 с перерывами преподавал в Ленинградском инженерно-строительном институте.

А. С. Ведерников принадлежал к художникам,« объединяемым в нашем представлении понятием „ленинградская школа“., и был одним из ведущих её представителей. Общими характеристиками художников ленинградской школы, включая Ведерникова, считаются: « широкое видение» — широта живописного приёма; принципиальное использование «быстрого письма»; значимость силуэта; использование прозрачных, серебристых и мягких тональных гамм и размытых контуров предметов. Пейзажи, написанные мастерами ленинградской школы, отличались тем, что художники чаще всего писали их не с натуры, а по воспоминанию, а также тем, что писали один и тот же постоянно повторяющийся мотив — обычно, вид из окна. «В большинстве своём пейзажисты ленинградской школы постоянно писали вид из окна своей мастерской… так появились серии…А. С. Ведерникова». Лучшая часть творческого наследия художника — лиричные пейзажи Ленинграда, часто написанные из окна его дома на Малом проспекте Васильевского острова.

Скончался 21 января 1975 года в Ленинграде на 77-м году жизни. Похоронен на Богословском кладбище. 

Произведения А. С. Ведерникова находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в ГМИИ имени А. С. Пушкина, в музеях и частных собраниях в России, Финляндии, Германии, Великобритании, Франции и других странах.

Примечания

Выставки

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников. 1947 год. Живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационная живопись. Каталог. Л., ЛССХ, 1948.
 Бойков В. Изобразительное искусство Ленинграда. Заметки о выставке ленинградских художников. // Ленинградская правда, 1947, 29 ноября.
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.56.
 И. Никифоровская. Итоги большой творческой работы // Вечерний Ленинград. 1957, 10 октября.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.76.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.74.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.99.
 Молдавский Д. «Ленинград». На зональных художественных выставках // Литературная Россия, 1964, 27 ноября.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.1.. М., Искусство, 1970. С.21.
 Каталог Осенней выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.21.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.45.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с.11.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.42.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.169.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.24, 381—383, 393, 399. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.384.
 Струкова А. И. Ленинградская пейзажная школа и её мастера. 1930-е — первая половина 1940-х годов: Автореф. дис. — М., 2008.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Пейзажная живопись в изобразительном искусстве Ленинграда
 Ленинградские маркисты
 Ленинградская пейзажная школа 1930–1940–е годы (книга)

Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники-пейзажисты России
Художники Санкт-Петербурга
Акварелисты СССР
Члены общества «Круг художников»
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Выпускники Нижегородского художественного училища
Похороненные на Богословском кладбище